Janosik ou Yanosik peut renvoyer à :

 Juraj Jánošík, une figure épique de la culture populaire slovaque et polonaise, plusieurs œuvres littéraires, cinématographiques ou dessinées inspirées de ce personnage et de sa légende ;
 Yanosik le rebelle, film polonais de Martin Frič réalisé en 1936
 Janosik, série télévisée polonaise de Jerzy Passendorfer réalisée en 1973

  (1988- ), footballeur slovaque

 Janošik, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine ; elle fait partie de la municipalité d'Alibunar dans le district du Banat méridional.